Васи́лий Голо́вченко:
 Головченко, Василий Евстафьевич (1921—1990) — советский полковник, Герой Советского Союза.
 Головченко, Василий Иванович (1920—2014) — Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда.